Taras Bulba pode se referir a:
 Taras Bulba (livro), curto romance histórico de Nikolai Gogol
 Taras Bulba (filme), filme de 1962 baseado no romance homónimo
 Taras Bulba (filme de 2009), filme de 2009 baseado no romance homónimo
 Taras Bulba (ópera), por Mykola Lysenko
 Taras Bulba (rapsódia), composição orquestral de Leoš Janáček

Desambiguação